

Persone 
 Michel Bardinet (1931-2005) - attore e doppiatore francese
 Thomas Bardinet (1965) - regista cinematografico francese

Altro 
 Rue Bardinet - una strada di Parigi